De Challenge League 2006/07 was de vierde editie van de strijd in de tweede klasse van het Zwitserse betaald voetbal. De competitie begon op 21 juli 2006 en eindigde op 24 mei 2007.

Clubs

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

Zie ook
Axpo Super League 2006/07
Schweizer Cup 2006/07
Zwitsers voetbalelftal in 2006
Zwitsers voetbalelftal in 2007

2007
Competitievoetbal 2006/07